Asterodon — рід грибів родини гіменохетові (Hymenochaetaceae). Назва вперше опублікована 1894 року.

Класифікація 
До роду Asterodon відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Patouillard, N.T. 1894. Asterodon, nouveau genre de la famille des Hydnacés. Bulletin de la Société Mycologique de France. 10(3):129-130 - P.130

Роди грибів
Гіменохетальні